Ши́лова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Шилова, Алевтина Ивановна (1928—2010) — советский и российский энтомолог.
 Шилова, Анастасия Игоревна (род. 1991) — российская баскетболистка.
 Шилова, Анна Николаевна (1927—2001) — советская телеведущая.
 Шилова, Екатерина Ефимовна (1925—1999) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 
 Шилова, Лариса Александровна (род. 1934) — советский и российский художник кино.
 Шилова, Маргарита Владимировна (род. 1966) — бард, композитор и исполнитель, журналист, фотограф.
 Шилова, Мария Ивановна (1933—2015) — советский и российский педагог.
 Шилова, Оксана Владимировна (род. 1974) — российская оперная певица.
 Шилова, Юлия Витальевна (род. 1969) — российская писательница.

Населённые пункты 
 Шилова — деревня в Каменском районе Свердловской области.
 Шилова — деревня в Уватском районе Тюменской области. См. также 
 Шилова балка — один из характерных элементов рельефа Бериславского района Херсонской области Украины.